Der Name Donny oder Donni ist mehrdeutig, Folgendes kann damit gemeint sein:

 eine Kurz- oder auch Koseform des Vornamens Donald, → siehe Donnie

 ein Familienname:
 André Donni (* 1971), belgischer Jazzmusiker
 Auguste Donny (* 1851), französischer Segler

Siehe auch:
 Donnie
 Dony
 Doni